Geografia:
 San Martín – jednostka osadnicza w USA
 San Martín – gmina w Hiszpanii
 San Martín – jezioro na pograniczu Chile i Argentyny
 San Martín – miasto w Argentynie
 San Martín – miasto w Salwadorze
 San Martín – departament w Kolumbii
 San Martín – miasto w Kolumbii, w departamencie Cesar
 San Martín – miasto w Kolumbii, w departamencie Meta
 San Martín – region Peru
 San Martin – argentyńska stacja antarktyczna
 San Martín Zapotitlán – miasto w Gwatemali w departamencie Retalhuleu 

 Biografia:
 José de San Martín – generał, bohater narodowy Argentyny

 Piłka nożna:
 San Martin San Juan – argentyński klub piłkarski z miasta San Juan
 San Martin Tucuman – argentyński klub piłkarski z miasta Tucumán

 Inne:
 San Martin – XVI-wieczny galeon hiszpański